Беренгарија од Наваре (1165/1170 - 23. децембар 1230) била је енглеска краљица, односно супруга енглеског краља Ричарда I.

Младост 
Беренгарија је била најстарија ћерка Санча VI од Наваре и Санче од Кастиље. Године 1085. је од свога оца добила феудални посед Монтреал. До брака са Ричардом дошло је захваљујући ангажовању Елеоноре Аквитанске која је женидбом свога сина за шпанску принцезу настојала заштитити јужне границе Аквитаније. Због тога је Ричардова веридба са Алисом, сестром француског краља Филипа, раскинута. Када је Беренгерија стигла у Француску, Ричард је већ био у Светој земљи где је био један од најзначајнијих учесника Трећег крсташког рата. Заједно са Ричардовом сестром Џоаном, Беренгарија је отпутовала до византијског Кипра где се њихов брод насукао. Тако су постале заробљенице самопроглашеног кипарског цара Исака Комнина. Ричард је пожурио да их спасе и са својим крсташима освојио острво Кипар формирајући на њему нову крсташку краљевину.

Брак 
Беренгарија се удала за Ричарда 12. маја 1191. године у капели Светог Ђорђа у Лимасолу на Кипру. Беренгарија се у Европу вратила пре Ричарда. Он је приликом повратка заробљен од стране Хенрика VI. Беренгарија је организовала прикупљање откупа за свога мужа.

Када се вратио у Енглеску, Ричард се посветио освајању територија које је његов брат Јован без Земље изгубио од Филипа Августа док је овај боравио у Светог земљи. Због тога није могао посветити пуну пажњу својој жени. Од папе Целестина III добио је наређење да са супругом сваке недеље одлази у цркву. Умро је 1199. године. Беренгарија је наставила да живи у француском граду Ле Ману. До краја живота одвајала је велику количину новца за прилоге цркви. Умрла је 1230. године.

Породично стабло

Види још 
 Списак супруга енглеских краљева
 Ричард I Лавље Срце

Референце

Литература 
 

Умрли 1230.
Енглеске краљице
Крсташи
Династија Плантагенет